Petrini ist der Name folgender Personen:

 Antonio Petrini (1631–1701), italienisch-fränkischer Baumeister
 Antonio Giuseppe Petrini (1659–1721), italienisch-deutscher Baumeister, Stadtbaumeister in Lübeck
 Elena Maria Petrini (* 1992), italienische Triathletin
 Carlo Petrini (* 1949), italienischer Publizist und Gründer von Slow Food
 Carlo Petrini (Fußballspieler) (1948–2012), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Francesco Petrini (1744–1819), französischer Harfenist und Komponist
 Giancarlo Petrini (* 1945), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Joseph Wilhelm Petrini (1691–1746), deutscher Baumeister, Stadtbaumeister in Lübeck
 Luigi Petrini (1934–2010), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Paola Petrini, italienische Schauspielerin
 Raffaella Petrini FSE (* 1969), italienische Ordensgeistliche und Sozialwissenschaftlerin; Generalsekretärin des Governatorats der Vatikanstadt